Příjmení Vymětal nosí tyto osobnosti:

 František Vymětal (1920–2000), český katolický kněz, za normalizace předák hnutí Pacem in terris a poslanec ČNR a FS
 Karel Vymětal, (* 1944), český politik, poslanec PSP za KSČM, bratr Vojtěcha
 Ladislav Vymětal (1933–2013), divadelní režisér a pedagog
 Vojtěch Vymětal, (* 1949), český politik, poslanec PSP za ČSSD, bratr Karla

Podobné příjmení
 Alois Ladislav Vymetal, hudební skladatel